Vang est un nom propre.

Toponyme 

Vang, un village sur l'île de Bornholm, Danemark
Vang, une municipalité de l'ancien Oppland, Norvège
Vang, une municipalité de l'ancien Hedmark, Norvège
Vang, une localité du comté de Troms, en Norvège.
Vang, un village de Ka Choun, Cambodge
Vəng, Azerbaïdjan

Patronyme 
Vang est un nom de famille courant chez les Hmongs américains, y compris : 
Vang Pao (1929–2011), lieutenant-général de la Royal Lao Army et chef de la communauté Hmong aux États-Unis
Ka Vang (1975-), écrivain
Bee Vang (1991-), acteur, mieux connu sous le nom de Thao Vang Lor
Bora Vang (1987-), joueuse de tennis de table turque d'origine chinoise

Autres 
D-alanine—D-serine ligase, une enzyme

Homonymie de patronyme